43-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 6 по 12 февраля 2012 года в немецком Альтенберге, где он ранее уже проводился в 1996 году. Решение проводить соревнования здесь было принято 28 июня 2008 года на 56-м собрании Международной федерации санного спорта.

Медалисты

Медальный зачёт

Одноместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Двухместные сани

Смешанные команды

Ссылки 
 Rodelwm2012 — официальный сайт чемпионата

Санный спорт
Февраль 2012 года
Международные соревнования по санному спорту в Германии
Международные спортивные соревнования в Альтенберге